Bunostegos (que significa 'crani amb bonys') és un gènere extint de pararèptils pariasaures del Permià tardà de la regió Agadez del Níger. L'espècie tipus Bunostegos akokanensis va rebre el nom de la Formació Moradi el 2003. Era un animal de la mida d'una vaca amb un crani amb grans protuberàncies, similar als d'altres pareeiasaures però més grossos. Sembla que aquesta espècie vivia al desert al centre del supercontinent de Pangaea.

El 2015 es va confirmar que caminava alçat sobre les seves quatre potes. Amb aquesta informació es suggereix que podria ser el primer tetràpode a caminar completament alçat sobre les quatre potes

Relacions

Referències 

Sauròpsids del Permià